Bill Magarity – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato svedese
 Regan Magarity – cestista svedese
 Will Magarity – cestista svedese